Huasco (provincie), een provincie van Chili
 Huasco (Atacama), een gemeente in de Chileense regio Atacama